Villar se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Emili Huguet i Serratacó
 Emilio Huguet del Villar y Serrataco